Ermita de Sant Blai (l'Aleixar), ermita al terme municipal de l'Aleixar (Baix Camp, Tarragona) 
 Ermita de Sant Blai (Cortes d'Arenós), edifici al sud del municipi de Cortes d'Arenós, a la comarca de l'Alt Millars 
 Ermita de Sant Blai (Gaibiel), ermita catòlica a Gaibiel, comarca de l'Alt Palància 
 Ermita de Sant Blai (Tivissa), ermita prop de la vila de Tivissa, en un vessant del Coll del Ventall